Dragan Šakota (1952) – allenatore di pallacanestro serbo con passaporto greco
Dušan Šakota (1986) – cestista serbo con passaporto greco, figlio di Dragan Šakota